Lamar est un nom propre anglo-saxon.

Toponyme

Localités 
 Lamar, localité du comté de Johnson, dans l'État de l'Arkansas ;
 Lamar, localité du comté de Darlington, dans l'État de Caroline du Sud ;
 Lamar, localité du comté de Prowers, dans l'État du Colorado ;
 Lamar, ville du comté de Barton, dans l'État du Missouri ;
 Lamar, petite localité du comté de Chase, dans l'État du Nebraska ;
 Lamar, petite localité du comté de Hughes, dans l'État de l'Oklahoma ;
 Lamar Terrace, subdivision de la ville de Houston, dans l'État du Texas, en instance d'être renommée en « Lampasas Terrace » ;
 Lamar, census-designated place située au Texas.
 , plusieurs localités ;

Autres 
  ;
 Le Lamar Buffalo Ranch, ranch situé dans le comté de Park, dans le Wyoming, et inscrit au Registre national des lieux historiques ;
 Lamar, le nom d'une rivière dans le Wyoming.

Nom de famille 

 Kendrick Lamar (1987-), rappeur, parolier et réalisateur artistique américain ;
 Lucius Lamar (1825-1893), homme politique américain.

Prénom 

Prénom masculin
Prénom américain